Sašo Pretnar, slovenski hokejist, * 1973, Jesenice.

Pretnar je bil dolgoletni hokejist kluba HK Acroni Jesenice. Za slovensko reprezentanco je igral na Svetovnem prvenstvu 1995, kjer je na štirih tekmah dosegel en gol in štiri podaje.

Pregled kariere

|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 5
| 1
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 91
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 91
|
| 7
| 6
| 0
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Bled
Pretnar, Sašo
Pretnar, Sašo